Walejew () ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Abdulowitsch Walejew (* 1950), russischer Politiker 
 Igor Sergejewitsch Walejew (* 1981), russischer Eishockeyspieler 

Weibliche Form Walejewa/Valeeva
 Natalia Valeeva (* 1969), moldawisch-italienische Bogenschützin
 Silja Rachimjanowna Walejewa (* 1952), russische Politikerin

Siehe auch:
 Walijew